kraśnik (Zygaena) – rodzaj motyli z rodziny kraśnikowatych, np. Kraśnik sześcioplamek.
 kraśnik (Celes) – rodzaj prostoskrzydłych
 Kraśnik – potok, dopływ Zimnika

Miejscowości w Polsce 
 Kraśnik – miasto w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Kraśnik
 Kraśnik – osada w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Kraśnik 
 Kraśnik – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Połaniec 
 Kraśnik – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Recz

Administracja 
 Kraśnik – gmina
 Kraśnik – gromada

Miejscowość na Białorusi i na Ukrainie 
 Kraśnik – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie olekszyckim
 Kraśnik (Красник) – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim Ukrainy

Zobacz też 
 Kraśnik Dolny
 Kraśnik Górny
 Kraśnik Koszaliński
 Kraśnik Łobeski